Homo sum – film del 1919 diretto da Octav von Klodnicki
Homo sum – film del 1922 diretto da Heinz Hanus